Megan Wing, née le  à Vancouver, est une ancienne patineuse artistique canadienne. Son partenaire en danse sur glace était Aaron Lowe. Ils patinaient ensemble depuis 1986.

Leurs entraîneurs étaient Igor Shpilband et Marina Zueva.

Le , ils ont annoncé officiellement leur retraite de la compétition.

Biographie

Carrière sportive

Palmarès 
Avec son partenaire Aaron Lowe

Notes et références

Liens externes 
 
  Tracings : A Figure Skating Resource

Patineuse artistique canadienne
Naissance en novembre 1975
Patineuse artistique aux Jeux olympiques d'hiver de 2006
Naissance à Vancouver